Eqalukkat bezeichnet:
 Eqalukkat (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Eqalukkat (Bucht, Nuuk, nördlich), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqalukkat (Bucht, Nuuk, südlich), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqalukkat (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqalukkat (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqalukkat (Insel), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland